Schamberg steht für:

 die leichte Erhebung oberhalb der weiblichen Schamlippen, siehe Venushügel
 Schamberg (Gemeinde Frauental), Ortschaft und Katastralgemeinde in Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Schamberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christian Schamberg (1667–1706), deutscher Mediziner und Chemiker
 Julie Schamberg (1847–1892), tschechische Theaterschauspielerin 
 Morton Livingston Schamberg (1881–1918), US-amerikanischer Maler